Рестрепо:
 Рестрепо, Джон (род. 1977) — колумбийский футболист.
 Рестрепо, Джонатан (род.1994) — колумбийский велогонщик.
 
 Рестрепо, Лаура (род. 1950) — колумбийская писательница и журналистка.
 Рестрепо, Хосе Мануэль (1781—1863) — колумбийский историк, ботаник и политик.
 Рестрепо — документальный фильм режиссёров Тима Хетерингтона и Себастьяна Юнгера.
 Рестрепо — город и муниципалитет в Колумбии, в департаменте Валье-дель-Каука.